Jember kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Jember, kabupaten, Jawa Timur, 
 Jember (kabupatenhuvudort i Indonesien), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar